Костанди — фамилия. Известные носители:
 Костанди, Кириак Константинович (1852—1921) — русский художник.
 Костанди, Леонид Васильевич (1883—1921) — полковник. Деятель белого движения.